

Musique

Groupe 

 , groupe britannique de math rock disparu chez le label Big Scary Monsters Recording Company.

Chanson 

 , chanson de Seal, figurant sur l'album  sorti le  ;

 Colours, chanson de Donovan sortie le  ;
 , chanson des Sisters of Mercy, figurant sur l'album Floodland sorti le  ;
 , chanson de Phil Collins, figurant sur l'album ...But Seriously sorti le  ;
 , chanson d'Hot Chip, figurant sur l'album The Warning sorti le  ;
 , chanson de Calvin Harris sortie le  ;
 , chanson de The Prodigy, figurant sur l'album Invaders Must Die sorti le  ;
 , chanson de Grouplove, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d', figurant sur la bande-son  sortie le .

Album 

 , album d'Andy Hunter sortie le  ;
 , album des Christians sortie en  ;

 , version live de l'album Rising par Donovan sorti le  ;

 , album de Donovan sorti en  ;
 , album de Baccara sorti en 1979 ;
 Colours, album d'Eloy sorti en 1980 ;
 , album de Resurrection Band sorti en 1980 ;
 , album de Donovan sorti en  ;
 Colours, album de Stone sorti le  ;
 , album de Donovan sorti en 1991 ;
 , album de Michael Learns to Rock sorti le  ;
 Colours, album d'Adam F sorti le  ;
 , album de Mark Norman sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Colours, album de Nadia Oh sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Colours, album d'Ayumi Hamasaki sorti le ;
 Colours, album de Puggy, sorti le .

Voir aussi